Lanjaghbyur är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Lanjaghbyur ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lanjaghbyur är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Lanjaghbyur. Närmaste större samhälle är Gavarr,  kilometer norr om Lanjaghbyur.

Trakten runt Lanjaghbyur består till största delen av jordbruksmark. Runt Lanjaghbyur är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik